François Petit – francuski aktor, komandos, zawodnik sztuk walki
 François Petit – francuski wspinacz sportowy, mistrz świata w konkurencji prowadzenie z 1997